Sezon 1946/1947 był 23. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytuł obroniła drużyna IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Gunnar Gren, który w barwach IFK Göteborg strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1946 w piłce nożnej
1947 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1946 w Europie
1947 w Szwecji